Ренвилл ():

 Ренвилл — один из округов штата Миннесота, США.
 Ренвилл — один из округов штата Северная Дакота, США.
 Ренвилл — город в Миннесоте, США.